Keresztes ist der Familienname folgender Personen:

 Attila Keresztes (1928–2002), ungarischer Fechter
 Ferenc Keresztes-Fischer (1881–1948), ungarischer Politiker

 Otto Keresztes (* 1963), rumänischer Eishockeyspieler und -trainer
 Szilárd Keresztes (* 1932), ungarischer Bischof
 Zsófia Keresztes (* 1985), ungarische Künstlerin